spinthout, een deel van de stam van een boom
 spint (mijt), een mijt die planten aantast
 spint (oppervlaktemaat), oude oppervlaktemaat
 spint (inhoudsmaat), oude inhoudseenheid